Følelse har flere betydninger:
 Følesans - følelse som en type sansning. Mere snævert taler man for eksempel om berøringssansen (taktil) og stillingssansen.
 Følelse (emotion) - følelser som oplevede affektiv tilstande for eksempel vrede eller frygt. Det psykologiske begreb "emotion" er ofte brugt til at adskille denne type følelse fra den første type.